

Patronyme 

 Paul Souriau (1852-1926), philosophe français ;
  (1856-1943), historien français ;
 Jacques Souriau (1886-1957), fils de Paul, illustrateur de bandes dessinées ;
 Étienne Souriau (1892-1979), son frère, philosophe esthéticien français ;
 Silva Souriau, femme de Jacques, écrivaine français ;
 Jean-Marie Souriau, (1922-2012), mathématicien français.

Autres 
Souriau est un nom notamment porté par :
 Souriau, entreprise française de solutions de connectique.